Wolna Wszechnica Polska – prywatna uczelnia utworzona w 1918 roku w Warszawie.
 Wrocławska Wielka Płyta – system budownictwa wielkopłytowego
 Wielki Wschód Polski – stowarzyszenie wolnomularskie
 Wrocławskie Warsztaty Piwowarskie – warsztaty, konkurs piw domowych oraz Festiwal Piwa we Wrocławiu